Forest City (anglais, signifie « ville forêt ») est le nom de plusieurs lieux :
 en Amérique du Nord :
 Forest City, en Caroline du Nord ;
 Forest City, une census-designated place située en Floride ;
 Forest City, un village du comté de Mason dans l'Illinois ;
 Forest City, dans l'Iowa ;
 Forest City, au Minnesota ;
 Forest City, dans le Missouri ;
 Forest City, en Pennsylvanie.

 en Chine :
 Liuzhou Forest City.

 en Malaisie :
  Forest City.

Forest City est aussi le surnom donné à :
 Cleveland, dans l'Ohio ;
 London (Ontario) ;
 Portland (Maine) ;
 Rockford (Illinois).

Voir aussi 
 Forrest City, ville dans l'Arkansas